Il singolare del torneo di tennis Bukhara Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michal Mertiňák che ha battuto in finale Tejmuraz Gabašvili 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Michal Mertiňák (Campione)
 Tejmuraz Gabašvili (finale)
 Pavel Šnobel (quarti di finale)
 Michael Ryderstedt (semifinali)

 Gustavo Marcaccio (primo turno)
 Dudi Sela (quarti di finale)
 Mark Hilton (primo turno)
 Florin Mergea (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bukhara Challenger 2004